Dowayo (ou Doyayo) peut désigner : 
les Dowayo, un peuple du Cameroun
le dowayo, leur langue